Fore se može odnositi na:
 Fore, papuansko pleme
 Fore (golf), uzvik upozorenja u igri golfa

sv:Lista över golftermer#Fore